Mesloub ist der Familienname folgender Personen:
 Nabil Mesloub (* 1977), marokkanischer Fußballspieler
 Walid Mesloub (* 1985), französischer Fußballspieler